Air — многозначный термин:

 Air (ария) — одно из наиболее известных произведений Иоганна Себастьяна Баха — вторая часть 3-й оркестровой сюиты (BWV 1068).
 Air (группа) — французский электронный дуэт.
 Air (игра) — японская игра в жанре визуальный роман, аниме-сериал (с OVA) и полнометражный фильм.
 AIR (Adobe Integrated Runtime) — продукт компании Adobe, платформо-независимая среда для запуска приложений.
 AIR — система рендеринга компании SiTex Graphics.

См. также 
 Воздух (значения)

Примечания